Barbanza puede referirse a:

El Barbanza, comarca española perteneciente a la provincia de La Coruña.
Barbanza, península situada en las Rías Bajas gallegas y que da nombre a la comarca del Barbanza.
Sierra del Barbanza, cadena montañosa situada en la península del Barbanza.
Río Barbanza, en la península homónima.
Barbanza Rugby Club, equipo de rugby afincado en la comarca del Barbanza.